Boleslao – nome proprio di persona italiano maschile
 Boleslao I di Boemia (... – 967 o 972) – duca di Boemia dal 929 (o 935) alla morte
 Boleslao I di Polonia (967-1025) – duca di Polonia dal 992 al 1025 e re di Polonia nel 1025
 Boleslao I di Teschen (... – 1431) – duca di Teschen
 Boleslao II di Masovia (... – 1313) – duca di Masovia dal 1262 al 1313
 Boleslao II di Polonia (1041-1081) – duca e re di Polonia nel periodo 1058-1079 (incoronato nel 1076)
 Boleslao II di Teschen (1425 circa – 1452) – duca di Teschen
 Boleslao III di Polonia (1085-1138) – duca di Polonia dal 1102
 Boleslao III il Prodigo (1291-1352) – duca di Legnica, Brzeg (Brieg) dal 1296 al 1342, e duca di Breslavia dal 1296 al 1311
 Boleslao IV di Polonia (1120-1173) – duca di Masovia e Gran duca di Polonia dal 1146 al 1173
 Boleslao V di Polonia (1226-1279) – granduca di Polonia dal 1243 al 1279